Крисп () е име на:

 Крисп, римски цезар (317-326)
 Гай Манилий Крисп, народен трибун 66 пр.н.е., автор на закона Lex Manilia
 Квинт Марций Крисп, генерал на Гай Юлий Цезар, 1 век пр.н.е.
 Гай Салустий Крисп, историк познат като Салустий, 1 век пр.н.е.
 Гай Салустий Крисп Пасиен, суфектконсул 27 г., консул 44 г.
 Крисп (апостол), апостол от 70-те
 Бенедикт Крисп, Светия, архиепископ на Милано (681-725)

Жени:
 Криспина (* 164, † 187), римска императрица, съпруга на римския император Комод